Mueang Amnat Charoen (în ) este un district (Amphoe) din provincia Amnat Charoen, Thailanda, cu o populație de 128.992 de locuitori și o suprafață de 598,8 km².

Componență 
Districtul este subdivizat în 19 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 213 de sate (muban).

Amphoe în provincia Amnat Charoen